Князь Никола́й Петро́вич Трубецко́й (3 октября 1828 — 19 июля 1900) — русский музыковед и меценат из рода Трубецких, Председатель (1863-1876) Московского отделения Русского музыкального общества (с 1868 года Императорское Русское музыкальное общество, ИРМО), член его дирекции (1862—1876, 1892-1900), соучредитель Московской консерватории. .

Четвёртый сын генерала П. И. Трубецкого, внук фельдмаршала П. Х. Витгенштейна, брат камергера А. П. Трубецкого, дядя скульптора П. П. Трубецкого, четвероюродный племянник декабриста князя С. П. Трубецкого.

Биография 
Родился в  имении Ахтырка Московской губернии, которое и унаследовал после смерти отца, но в 1879 году продал, чтобы выручить из долговой тюрьмы брата. Детство его прошло в московском доме, на Пресне в Леонтьевском переулке в доме № 18.

Воспитывался в Пажеском корпусе; выпущен в 1847 году из камер-пажей в коллежские секретари; с 24 мая 1849 года состоял на военной службе прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка; участвовал в военной Венгерской кампании. В бытность командования генерал-адъютанта А. Ф. Арбузова командующим запасными батальонами гвардейского пехотного корпуса был его адъютантом, затем — у генерал-адъютанта А. И. Барятинского, сменившего того на этой должности. Из полка был уволен капитаном в 1856 году.

В 1850-е годы, по воспоминаниям С. Д. Шереметева, переписывался с А. И. Герценом, чьи идеи оказали на него сильное влияние.

В 1860 году стал кандидатом в дирекцию московского отделения Русского музыкального общества. С 1862 года был известен как самый действенный содиректор московского отделения РМО и, в этом качестве, главнейший помощник Н. Г. Рубинштейна по учреждению консерватории в Москве, а также один из двух главных меценатов при её начале работы. Был произведён 31 января 1865 года в действительные статские советники.

В 1876 году Н. П. Трубецкой выбыл из состава дирекции вследствие назначения его калужским вице-губернатором. При этом он был избран почётным членом Московского отделения Императорского Русского музыкального общества как «лицо, особенно содействовавшее успеху музыкального искусства в России». В 1878 году награждён орденом Св. Владимира 3-й степени.

После возвращения в Москву, в 1887 году князь Н. П. Трубецкой был назначен Почётным опекуном в Ведомство учреждений императрицы Марии Фёдоровны. В Москве они были верхним слоем служилой знати. На него пали обязанности по заведованию  хозяйственной частью Елизаветинского института и с 1888 года Павловской больницей. В 1892 году вновь был избран в содиректоры Московского отделения ИРМО. Имел придворное звание гофмейстера. В отставку вышел в высоком чине действительного тайного советника. В апреле 1899 года получил орден Св. Александра Невского.

Умер в родовой усадьбе Лопухиных Меньшово Подольского уезда. Похоронен на кладбище Донского монастыря (вместе со второй супругой).

Семья 
1-я жена: графиня Любовь Васильевна Орлова-Денисова (1828—1860), дочь графа В. В. Орлова-Денисова, героя войны 1812 года. У неё были дети:
 Софья (1854—1936) — замужем за Владимиром Петровичем Глебовым (правнук — актёр Пётр Глебов)
 Георгий (26.12.1855—26.12.1855), умер от недоноса.
 Пётр (1858—1911)
 Мария (1860—1926) — замужем за московским губернатором Григорием Ивановичем Кристи

2-я жена: Софья Алексеевна Лопухина (31 марта 1841 — 23 марта 1901), сестра судейского чиновника А. А. Лопухина, дочь лермонтовского приятеля, правнучка Ю. А. Нелединского-Мелецкого. Встреча с ней произошла на одном из московских концертов РМО. По словам современника, была высокого роста, очень красива, с чудными вьющимися волосами и с таким достоинством в лице, что всякий подходящий к ней чувствовал какое-то стеснение. Она сама лично готовила всех своих сыновей в гимназию и влияние её на них было громадное. В браке родились дети:

 Сергей (1862—1905)
 Евгений (1863—1920)
 Антонина (1864—1901) — замужем за Фёдором Дмитриевичем Самариным (1858—1916)
 Елизавета (1865—1935) — замужем за Михаилом Михайловичем Осоргиным
 Ольга (1867—1947)
 Мария (1868—1868)
 Варвара (1870—1933) — фрейлина, замужем за Геннадием Геннадиевичем Лермонтовым (1865—1908) 
 Александра (1872—1925) — замужем за Михаилом Фёдоровичем Чертковым
 Григорий (1873—1930)
 Марина (1877—1924) — первая председательница общества Скрябина; замужем за кн. Николаем Викторовичем Гагариным

Примечания

Ссылки 
 Н. П. Трубецкой в кругу семьи (Фотография сер. 1880-х гг.)
 

Николай Петрович
Выпускники Пажеского корпуса
Музыковеды Российской империи
Похороненные в некрополе Донского монастыря